Kvalifikace mužské dvouhry Australian Open 2012 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní sedmnáct tenistů, z toho šestnáct z nich po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a jeden jako šťastný poražený.

Hráči

Nasazení hráčů 
  Go Soeda (2. kolo)
  Grega Žemlja (2. kolo)
  Daniel Brands (1. kolo)
  Marsel İlhan (1. kolo)
  Igor Andrejev (2. kolo)
  Izak van der Merwe (1. kolo)
  Lukáš Lacko (kvalifikován)
  Rogério Dutra da Silva (1. kolo)
  Vasek Pospisil (2. kolo)
  Malek Džazírí (1. kolo)
  Rik de Voest (kvalifikován, šťastný poražený)
  Rainer Schüttler (2. kolo)
  Ričardas Berankis (2. kolo)
  Simone Bolelli (3. kolo)
  Arnau Brugués-Davi (2. kolo)
  Daniel Muñoz-de la Nava (1. kolo)
  Jan Hájek (1. kolo)
  Eduardo Schwank (2. kolo)
  Jevgenij Donskoj (1. kolo)
  Andrej Golubjov (kvalifikován)
  Rajeev Ram (1. kolo)
  Jürgen Zopp (kvalifikován)
  Arnaud Clément (1. kolo)
  Ruben Bemelmans (1. kolo)
  Sergej Bubka (3. kolo)
  Simon Greul (1. kolo)
  'Matteo Viola (kvalifikován)
  Facundo Bagnis (1. kolo)
  Florent Serra (kvalifikován)
  Augustin Gensse (2. kolo)
  Dustin Brown (1. kolo)
  James Ward (kvalifikován)

Kvalifikanti 
  Florent Serra
  Peter Gojowczyk
  Danai Udomchoke
  Andrej Golubjov
  James Ward
  Jesse Huta Galung
  Lukáš Lacko
  Denis Kudla
  Jürgen Zopp
  Matteo Viola
  Alexandre Kudrjavcev
  Roberto Bautista-Agut
  Frederik Nielsen
  Alex Kuzněcov
  Björn Phau
  Illja Marčenko
  '''Rik de Voest

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Externí odkazy 
 Pavouk kvalifikace mužské dvouhry

Australian Open 2012